Kardoš ist der Familienname folgender Personen:

 Dezider Kardoš (1914–1991), slowakischer Komponist

Siehe auch:
 Kardos (Begriffsklärung)